

Persone
Bartolomeo Malizia (1760 circa-1822) – teologo italiano
Nello Malizia (1950) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Saverio Malizia (1914) – generale e magistrato militare italiano
Malizia – soprannome di Francesco Grimaldi di Monaco

Altro
Malizia – deliberata intenzione di fare del male
Malizia – film del 1973 diretto da Salvatore Samperi
Malizia – varietà di ciliegia